Capultitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Capultitla, Veracruz, ort, Magdalena, 
 Capultitla, Puebla, ort, Vicente Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar